Drino (rivier), een rivier in Griekenland en Albanië, die uitmondt in de Vjosë
 Drino (geslacht), een geslacht van sluipvliegen